Rafalski (forma żeńska: Rafalska; liczba mnoga: Rafalscy) – polskie nazwisko. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 2552 osób.

Mężczyźni o tym nazwisku:
 Antoni, imię świeckie Grigorij Antonowicz Rafalski (ur. 19 lutego 1789, zm. 16 listopada 1848) – rosyjski biskup prawosławny
 Brian Rafalski (ur. 28 września 1973) – amerykański hokeista na lodzie polskiego pochodzenia, dwukrotny zdobywca Pucharu Stanleya
 Henryk Rafalski (ur. 17 lutego 1925) – polski lekarz, nauczyciel akademicki, polityk i działacz społeczny
 Julian Rafalski (ur. 23 maja 1879, zm. 23 listopada 1949) – leśnik–dendrolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 Wacław Rafalski (ur. 11 lutego 1895, zm. 1974) – polski nauczyciel, społecznik i inteligent
 Wiaczesław Rafalski (ur. 2 października 1900, zm. 17 września 1974) – polski duchowny prawosławny, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Kobiety o tym nazwisku:
 Elżbieta Rafalska (ur. 22 czerwca 1955) – polska polityk, samorządowiec, senator VI kadencji i posłanka na Sejm VI i VII kadencji, była wiceminister pracy

Przypisy 

Polskie nazwiska